

Увал — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Увал — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область